Piaski ist ein polnischer Ortsname:

Städte und Gemeinden:
 Piaski, (früher: Piaski Luterski), Stadt im Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Lublin
 Lublin-Piaski, Stadtteil von Lublin, Woiwodschaft Lublin
 Piaski (Gostyń), Gemeinde im Powiat Gostyński, Woiwodschaft Großpolen

Orte, Ortschaften, Wohnplätze:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Piaski (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, bis 1927: Piasken, 1927 bis 1945 Klein Rauschen, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Piaski (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Piski, bis 1945: Piasken, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Piaski (Susz), Ort im Powiat Iławski, bis 1945: Sandberg, Kreis Rosenberg, Westpreußen

 Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Piaski (Radymno), Ort und Schulzenamt im Powiat Jarosławski

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Piaski (Grudziądz), Ort im Powiat Grudziądzki, bis 1919 und 1939 bis 1942: Piasken, 1942 bis 1945 Sandfelde, Kreis Graudenz, Westpreußen

 Woiwodschaft Masowien:
 Piaski (Gąbin), Ort im Powiat Płocki

 Woiwodschaft Pommern:
 Piaski, Stadtteil von Krynica Morska, umgangssprachlich für Nowa Karczma (Krynica Morska)

 Woiwodschaft Westpommern:
 Piaski (Barwice), Ort im Powiat Szczecinecki, bis 1945: Patzig, Kreis Neustettin, Pommern
 Piaski (Resko), Ort im Powiat Łobeski, bis 1945: Paatzig, Kreis Regenwalde, Pommern

Siehe auch:
 Piaski Wielkie